Синяя корова (Морская корова, Латвийская светло-голубая корова; ) — порода коров. Порода называется синей из-за окраски шкуры. 

Оттенок голубого цвета шерсти может быть как ярко выраженный, так и более блеклый, сероватый.

Происхождение 
Первые упоминания зарегистрированы в 1900 годах в Российской империи. 

У коров светло-голубой породы хорошая жизнеспособность в неблагоприятных условиях. 

Синие коровы разводятся в Прибалтике и в некоторых регионах России. Евросоюз выделяет субсидии на разведение этой редкой породы.

Предания 

Древнее ливское предание гласит, что богиня моря по ночам выгоняла на берег у мыса Колки своё стадо синих коров попастись под луной и однажды, как раз в то время, когда морские девушки вели пастись синих морских коров, к морю вышла одна старушка. Однажды одна из коров отбилась от стада и задержалась на берегу. Рыбаки пристроили её в хозяйство и она стала родоначальницей земного рода.

Символ 
Синяя корова () — один из официальных символов Латвии.

Примечания

Источники 
 Пьеса «Голубая», Гунарс Приеде
 LĪBIEŠI MUTVĀRDU VĒSTURES AVOTOS, Māra Zirnīte, LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VĒSTIS. A. — 2000, 54. sēj., 3./4. (608./609.) nr., 84. — 95. lpp.
 «Аграриус», 2000 г.

Ссылки 
 http://www.eedp.lv/public/25004.html
 Šķirnes saglabāšanas apvienība Zilā govs Ilze Būmane, AgroPols, 24.11.2003
 Под знаком Синего быка «Вести Сегодня», № 7. Елена Слюсарева
 Zilā govs Engures ezera dabas parka ganībās Латвийский фонд природы

Ливская народность
Символы Латвии
Породы коров